La 40ª edición de la Copa de baloncesto de Francia (en francés Coupe de France y también conocida como  Trophée Robert Busnel en memoria de Robert Busnel, baloncestista francés fallecido en 1991) fue una competición organizada por la Federación francesa de baloncesto que se celebró entre el 13 de septiembre de 2016 y el 22 de abril de 2017, en la que participaron 56 equipos profesionales y aficionados en un sistema de eliminatoria directa. La final se jugó el 22 de abril en el AccorHotels Arena de París. El campeón fue el Nanterre 92, que lograba su segundo título, tras el logrado en 2014.

Calendario

Bombos

Cuadro final 
El sorteo de treintaydosavos y dieciseisavos de final se celebró el .

La final se celebró el sábado en el AccorHotels Arena de Paris.

Equipos por división

Referencias

Enlaces externos
 Web oficial de la Federación Francesa de Baloncesto

Copa de baloncesto de Francia
Deporte en Francia en 2016
Deporte en Francia en 2017
Baloncesto en 2016
Baloncesto en 2017